Denne tabel indeholder de tyske byer, som i slutningen af 2005 havde over 100.000 indbyggere. Udover det indeholder listen indbyggertallet for 1990 og 2000 samt en prognose for vækstprocenten. Areal og befolkningstæthed er også medtaget.

1 Indbyggetallet har efter den første overskridelse i perioder været under grænsen på 100.000 indbyggere.
² Duisburg hed fra 1. august 1929 til den 31. marts 1935 Duisburg-Hamborn.
3 Wuppertal opstod den 1. august 1929 da byerne Barmen og Elberfeld blev lagt sammen. Begge byer var allerede i 1884 storbyer med 100.000 indbyggere.
4 Gelsenkirchen hed fra 1. april 1928 til 20. maj 1930 Gelsenkirchen-Buer.
5 Mönchengladbach hed indtil 31. juli 1929 München-Gladbach, fra den 1. august 1929 til den 31. juli 1933 (inklusive byen Rheydt) Gladbach-Rheydt, fra den 1. august 1933 (nu igen uden Rheydt) M. Gladbach (først med udtalen München Gladbach, fra den 20. december 1950 med udtalen Mönchen Gladbach) og fra den 11. oktober 1960 Mönchengladbach.
6 Chemnitz hed fra 10. maj 1953 til den 31. maj 1990 Karl-Marx-Stadt.
7 Krefeld hed fra 1. august 1929 til den 24. april 1940 Krefeld-Uerdingen a. Rh.
8 Indbyggertallet fra 1990 efter indlemmelsen af Halle-Neustadt den 6. maj samme år.
9 Salzgitter hed indtil 22. januar 1951 Watenstedt-Salzgitter.

Galleri

Tyskland, Største byer i
 Største byer i Tyskland